Karl Franz kan syfta på bland andra:

* Karl Franz (1738–1802), tysk kapellmästare av polsk härkomst
 Karl Franz (1843–1899), tysk domkyrkoorganist och filantrop
 Karl Franz (1870–1926), tysk gynekolog

Se även 
 Carl Franz